Псолике звери (лат. -{Caniformia}- [Каниформија] — „облик пса”) је подред плацентални сисара у оквиру реда звери. Овај подред сисара обухвата кладус Canoidea (коју чине све живуће групе псолики звери), изумрлу натпородицу Amphicyonoidea и изумрле родове Harpalodon, Lycophocyon и Procynodictis.  Чланови овог подреда сисара се формално називају каниформима.

Етимологија назива 
Назив подреда Caniformia води поријекло од:
 латинске ријечи канис (лат. -{canis}-), која значи пас,
 и латинске ријечи форма (лат. -{forma}-), што значи облик.

Опис 
Псолике звери обично поседују дугачку њушку и канџе које не могу да увлаче (за разлику од мачколиких звери). Перајари (фоке, морски лавови, моржеви) су се раније уврштавали као засебна група звери, но касније су препознати као дио подреда Caniformia и стога се сврставају у ову групу.

Већина чланова ове групе има канџе које се не повлаче (канџе Bassariscus astutus се напола повлаче) и крећу се плантиградно (са изузетком Canidae). Још једна особина по којој се разликују од фелиформних је да имају више зуба. Више нагињу томе да се хране сваштоједно у зависности од хране коју нађу, док су фелиформне врсте више специјализоване за једење меса.

Систематика

Класификација 
[† - ознака за изумрли таксон]

Савремена класификација подреда Caniformia:
 Подред: Caniformia (псолике звери)
 Род: †Harpalodon
 Род: †Lycophocyon
 Род: †Procynodictis
 Натпородица: †Amphicyonoidea
 Породица: †Amphicyonidae (медведолики пси)
 Кладус: Canoidea
 Ифраред: Cynoidea
 Породица: Canidae (пси)
 Ифраред: Arctoidea
 Род: †Amphicticeps
 Парворед: Ursida
 Род: †Adracon
 Натпородица: Ursoidea
 Породица: Ursidae (медведи)
 Натпородица: Musteloidea
 Род: †Plesiogale
 Породица: Ailuridae
 Породица: Mephitidae (амерички творови)
 Породица: Mustelidae (куне)
 Породица: Procyonidae (ракуни)
 Incertae sedis:
 Род: †Peignictis
 Кладус: Pinnipedimorpha (перајолики сисари)
 Род: †Kolponomos
 Род: †Pinnarctidion
 Породица: †Enaliarctidae <−−−[парафилетска породица] Род: †Enaliarctos <−−−[парафилетски род]
 †Enaliarctos barnesi
 †Enaliarctos emlongi
 †Enaliarctos mealsi
 †Enaliarctos mitchelli
 †Enaliarctos tedfordi
 Породица: †Semantoridae
 Кладус: Pinnipediformes
 Род: †Pacificotaria
 Род: †Pteronarctos
 Кладус: Pinnipedia (перајари)
 Натпородица: Otarioidea Породица: Odobenidae (моржеви)
 Кладус: Pan-Otariidae Род: †Eotaria
 Породица: Otariidae (ушате фоке)
 Натпородица: Phocoidea'''
 Породица: Phocidae (праве фоке)
 Породица: †Desmatophocidae

Филогенетско стабло 
Доле приказани кладограми представљају филогенетске везе подреда Caniformia.

Временска распрострањенст

Унутар реда Carnivora

Унутар подреда Caniformia

Види још 
 Класификација сисара
 Звери
 Fissipedia

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Таксономикон